Dieser Artikel behandelt die russische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2017 in den Niederlanden. Russland nahm zum fünften Mal an der Endrunde teil und konnte erstmals ein Endrundenspiel gewinnen, schied aber in der Vorrunde aus.

Qualifikation 

Russland wurde für die Qualifikation in Gruppe 5 gelost und traf dabei wie zwei Jahre zuvor in der WM-Qualifikation auf Titelverteidiger Deutschland. Die Russinnen verloren wieder beide Spiele gegen die Deutschen, aber das Auswärtsspiel, mit dem sie in die Qualifikation starteten, nicht so hoch wie in der WM-Qualifikation. Weitere Gegner waren Ungarn, Kroatien und die Türkei, gegen die sie im zweiten Spiel nicht über ein torloses Remis hinauskamen. Da sie zudem beim 3:3 im Heimspiel gegen Ungarn noch einen Punkt abgaben, waren sie nur aufgrund eines mehr erzielten Tores sechstbester Gruppenzweiter vor Rumänien und damit direkt für die Endrunde qualifiziert. Mit nur 14 Toren sind sie der Endrundenteilnehmer mit den wenigsten Qualifikationstoren. Beste russische Torschützinnen in der Qualifikation waren Jelena Danilowa, Nadeschda Karpowa, Jekaterina Pantjuchina und Jelena Terechowa mit je zwei Toren.

Tabelle

Kader 
Am 29. Juni wurde der Kader für die EM-Endrunde bekannt gegeben.

Die zunächst nominierte Torhüterin Jelisaweta Schtscherbakowa wurde durch Julija Gritschenko ersetzt und die Abwehrspielerin Jelena Medwed durch die 17-jährige Wiktorija Schkoda. Nicht berücksichtigt wurde Rekordnationalspielerin Elwira Todua.

Vorbereitung 
Nach der erfolgreichen Qualifikation spielte Russland zweimal gegen Belgien und verlor beide Spiele (0:3 und 1:3). Im Dezember nahm die Mannschaft am Vier-Nationen-Turnier in Brasilien teil, wo sie im ersten Spiel auf EM-Endrundengegner Italien traf und mit 0:3 verlor. Gegen Gastgeber Brasilien wurde danach mit 0:4 verloren. Gegen Costa-Rica wurde dann zunächst das Gruppenspiel mit 3:1 und dann auch das Spiel um Platz 3 mit 1:0 gewonnen. Im Januar starteten die Russinnen mit Spielen gegen Finnland (0:2) und EM-Gastgeber Niederlande (0:4) in das EM-Jahr. Im März 2017 stand dann die Teilnahme am Algarve-Cup auf dem Programm, wo die Mannschaft in der Gruppenphase auf die EM-Teilnehmer Dänemark (1:6) und Portugal (1:0) sowie Titelverteidiger Kanada (1:2) und im Spiel um Platz 7 auf EM-Endrundengegner Schweden (0:4) traf. Im April reisten die Russinnen dann zu zwei Testspielen gegen den Weltmeister in die USA und verloren dort mit 0:4 und 1:5. Am 8. Juni gewannen sie gegen Serbien mit 5:2 in Ramenskoje, gegen das sie am 11. Juni ebenda in einem zweiten Spiel mit 2:0 gewannen. Vor der EM verloren sie am 11. Juli in Denderleeuw gegen EM-Neuling Belgien mit 0:2.

Quartier in den Niederlanden wird das Van der Valk Hotel De Bilt in Utrecht sein.

EM-Endrunde 

Bei der Auslosung am 8. November 2016 war Russland Topf 4 zugeordnet.
Russland wurde in Gruppe B gelost und traf im ersten Spiel der einzigen Gruppe ohne EM-Neuling auf Italien, dann auf Qualifikationsgegner Deutschland und Schweden. Gegen Schweden gab es zuvor in vier Spielen nur Niederlagen, davon drei in den EM-Vorrunden 1997, 2001 und 2009. Auch gegen die beiden anderen Gegner ist die Bilanz negativ: gegen die Deutschen gab es bis zur Auslosung in 18 Spielen zwei Remis und 16 Niederlagen und gegen Italien in sieben Spielen gab es drei Siege und vier Niederlagen (die letzten vier Spiele, die alle 0:2 endeten). Mit dem Auftaktsieg konnte aber die Bilanz gegen Italien ausgeglichen und erstmals ein Endrundenspiel gewonnen werden. Gegen Schweden und Deutschland erhöhte sich aber die Zahl der Niederlagen.

Einzelnachweise 

Russland
2017 Frauen
Frauensport in Russland